Rzut dyskiem kobiet podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbył się w dniach 15-18 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie. 

W konkursie wzięło udział 37 zawodniczek. Tytułu z Aten broniła Rosjanka Natalja Sadowa. 

Dość niespodziewanie zwyciężyła Stephanie Brown Trafton, pokonując o ponad metr faworyzowaną Yarelis Barrios.

Rekordy 
Stan sprzed igrzysk.

Przebieg zawodów

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 15 sierpnia o godzinie 19:55 (Grupa A) i 21:20 (grupa B) czasu miejscowego. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 61,50 m. Jeśli mniej niż dwunastu zawodników uzyskało wymagany wynik, do finału awansowało dwunastu zawodników z najdalszymi rzutami. Kwalifikacji nie przebrnęła obrończyni tytułu Natalja Sadowa.

Grupa A

Grupa B

Finał 
Finał odbył się 18 sierpnia o godzinie 19:00. Wystartowało w nim 12 zawodniczek. Po trzech rzutach wyłoniono osiem najlepszych dyskobolek, które oddały kolejne trzy rzuty. Tryumfowała Amerykanka Stephanie Brown Trafton, która już w pierwszym rzucie uzyskała zwycięski rezultat.

Przypisy

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008